Cilunculus är ett släkte av havsspindlar. Cilunculus ingår i familjen Ammotheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Cilunculus